

Persone 
 Alexander Bogs – diplomatico tedesco
 Jürgen Bogs – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco
 Steffen Bogs – canottiere tedesco
 Tom Bogs – ex pugile danese